Sevenig (Our)
 Sevenig bei Neuerburg